Perifèria d'Àtica, regió històrica i una perifèria de la Grècia actual que té per capital la ciutat d'Atenes 
 Àtica de Roma, filla de Constança 
 Pompònia Àtica, filla de Tit Pomponi Àtic 
 Antiga comèdia àtica, comèdia grega
 Tragèdia àtica, tipus de tragèdia al , a l'antiga Grècia
 Ceràmica àtica, producció de ceràmica de la regió de l'Àtica amb centre a l'antiga Atenes 
 Numeració àtica, numeració utilitzada a l'antiga Grècia possiblement des del segle VII aC